Francis McClean – brytyjski pionier lotnictwa
 Frank McClean – brytyjski astronom
 James McClean – irlandzki piłkarz
 Stacey McClean – brytyjska piosenkarka